Pfleger steht für:

 Altenpfleger, als Kurzform: Beruf in der Altenpflege
 Krankenpfleger, als Kurzform: Beruf in der Gesundheits- und Krankenpflege
 Pflegepersonal, allgemein für Beschäftigte in der Pflege, unabhängig von deren Qualifikation
 Pfleger (Mittelalter), historische Verwaltungsfunktion
 Pfleger, im deutschen Rechtswesen der Inhaber einer Pflegschaft
 Dr. Pfleger Arzneimittel, deutsches Pharmazeutikunternehmen

Pfleger ist der Familienname folgender Personen:
 Augustin Pfleger (1635–1686), deutsch-böhmischer Komponist und Kapellmeister des Barock
 Caren Pfleger (1945–2019), deutsche Designerin
 Ernst Pfleger (* 1947), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Ewald Pfleger (* 1955), österreichischer Musiker

 Gustav Pfleger-Moravský (1833–1875), tschechischer Schriftsteller
 Hans Pfleger (1875–?), deutscher Maler
 Helmut Pfleger (* 1943), deutscher Schachspieler
 Hermine Pfleger, Geburtsname von Mia May (1884–1980), österreichische Schauspielerin
 Holger Pfleger (* 1944), deutscher Bauingenieur
 Johannes Pfleger (1867–1957), deutscher Industriechemiker
 Johannes Christophorus Pfleger (1602–1674), deutscher Orgelbauer und Musikinstrumentenbauer
 Josef Pfleger (* 1960), österreichischer Maler

 Ludwig Pfleger (1726–1795), deutscher Maler und Hauptmann 
 Marco Pfleger (* 1991), deutscher Eishockeyspieler

 Susanne Pfleger (* 1957), Kunsthistorikerin und Kuratorin

Siehe auch:
 Kinderpfleger (Säuglings- und Kinderpflege)
 Pflegefachkraft in der ambulanten Pflege
 Fachgesundheits- und Krankenpfleger
 Fachpflegekraft für Intensivpflege und Anästhesie
 Fachpflegekraft im Operationsdienst
 Pflegefachfrau (diplomierte Pflegefachperson: Schweiz, Liechtenstein)
 Pflegeperson
 Rechtspfleger mit Tätigkeiten an Gerichten oder Staatsanwaltschaften
 Pflegehelfer (Begriffsklärung)
 Pflege (Begriffsklärung)